Торси:
 Торси — коммуна во Франции, в департаменте Па-де-Кале
 Торси — коммуна во Франции, в департаменте Сена и Марна
 Торси — коммуна во Франции, в департаменте Сона и Луара
 Торси — округ во Франции